В'ячесла́в Миха́йлович Моро́з ( — ) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1968 року в селі Добровілля (Васильківський район, Дніпропетровська область).

У часі війни — старший солдат; військовослужбовець відділення зв'язку 79-ї бригади.

Помер 13 грудня 2018 року на бойовій позиції ЗСУ у Волноваському районі внаслідок серцевого нападу.

Похований в селі Добровілля.

Примітки

Нагороди та вшанування 
 відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції».
 відзнака Начальника Генерального Штабу Збройних сил України «Учасник АТО».

Джерела 
 Мороз В'ячеслав Михайлович  // Книга пам'яті

Уродженці Васильківського району Дніпропетровської області
Померли у Волноваському районі
Поховані у Васильківському районі Дніпропетровської області